

Musique 

 American Life, le  studio de Madonna ;
 American Life, un single de Madonna.

Télévision 
 AmericanLife TV Network, une chaîne de télévision américaine diffusée sur le réseau câblé